Cet article traite de la saison 1982-1983 du Mouloudia Pétroliers d'Oran est la 19e saison du club en Division 1.

Joueurs et encadrement technique

Effectif et encadrement

Compétitions

Championnat d'Algérie

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Buteurs

Affluence 
Ce graphique représente l'affluence à chaque rencontre jouée à Stade 19 juin 1965.
Affluence du MP Oran à domicile

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Annexes

Articles connexes 
 Mouloudia Club d'Oran

Liens externes 
  Site officiel du MC Oran
  
  

1982-1983
Oran MP